Аббревиатура ЧМ может означать:

 Чемпионат мира
 Частотная модуляция
 Численные методы